Emilio Castellani – traduttore
Emilio Castellani – arcivescovo italiano
Emilio Castellani – giornalista e anarchico